

Pessoas
Adrienne Wilkinson
John Gardner Wilkinson

Localidades

Wilkinson (Indiana)
Condado de Wilkinson

Desambiguações de sobrenomes